Parkertown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Parkertown (Georgia)
 Parkertown (Maryland)
 Parkertown (New Jersey)
 Parkertown (Ohio)
 Parkertown Mill (Georgia)